Osoby o tym nazwisku:
 Christian Jacq – francuski egiptolog
 Éliane Jacq – francuska lekkoatletka